Formula 1 Indoor Trophy 1990 je bila neprvenstvena dirka Formule 1, ki je potekala 8. in 9. decembra 1990 na dirkališču Bologna Motor Show.

Prijavljeni

Rezultati

Reference
 Bologna Sprint - The GEL Motorsport Information Page

1990
Formula 1 sezona 1990